Екатерина Каравелова може да се отнася за:

 Екатерина Каравелова (1860 – 1947), обществена деятелка, учителка, писателка и преводачка
 Екатерина Каравелова, морски нос в Антарктика